Матве́й Никано́рович Ро́занов (, Москва, Российская империя — 20 октября 1936, Москва, СССР) — русский советский литературовед, историк литературы, академик Российской академии наук (1921; с 1925 — Академии наук СССР).

Брат литературоведа и книговеда И. Н. Розанова.

Биография 
Родился в семье московского нотариуса Никанора Сергеевича Розанова, чиновника московской палаты гражданского суда. Мать, Анна Матвеевна, происходила из семьи Рудаковых, находившихся в родстве с А. С. Грибоедовым.

Среднее образование получил в 1-й Московской гимназии (1878). В 1883 году окончил историко-филологический факультет Московского университета со степенью кандидата и золотой медалью за сочинение на заданную тему: «Гамлет и его толкователи в Англии и Германии». Ученик Н. И. Стороженко. Был оставлен при университете на три года с января 1885 года, для подготовки к профессорскому званию по кафедре всеобщей литературы. С мая 1884 года преподавал русский язык в Петропавловской женской гимназии в Москве (Космодамианский, ныне Старосадский переулок); с сентября 1889 года — в женской гимназии Ю. П. Бесс и (до 1909) в частной гимназии Е. Д. Юргенсен.

В 1896—1898 годах совершенствовался за границей: слушал лекции в университетах Парижа, Гейдельберга, Страсбурга; работал в архивах Лондона, Берлина, Цюриха, Веймара. После возвращения в Москву, с ноября 1899 года — приват-доцент Московского университета по кафедре истории западноевропейских литератур. В 1901 году защитил в Московском университете магистерскую диссертацию «Поэт периода „бурных стремлений“ Якоб Ленц. Его жизнь и произведения» и стал лауреатом премии Санкт-Петербургской академии наук. Одновременно с работой в Московском университете, с 1902 года Розанов был профессором Высших женских курсов, вплоть до их закрытия. В Московском университете и на Высших женских курсах создал романо-германские отделения, которые и возглавлял.

В декабре 1910 года защитил в Харьковском университете докторскую диссертацию «Ж. Ж. Руссо и литературное движение конца XVIII и начала XIX вв.» и с июня занял должность экстраординарного профессора Московского университета, ординарный профессор (с 1914). Читал основные и специальные курсы по истории западно-европейских литератур. За работу о Ж. Ж. Руссо был награждён Макариевской премией.

В 1919—1921 годах Розанов работал в архиве бывшего Министерства иностранных дел Российской империи в Москве.

В 1921 году был избран академиком по Отделению русского языка и словесности (история литературы) Российской академии наук. Принимал участие в работе Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), был председателем московского отделения Пушкинской комиссии.

В ноябре 1924 года удостоен звания заслуженного профессора Московского университета. 

Один из организаторов Института новых языков в Москве.

Розанов был тесно связан с деятельностью Малого театра — как член литературно-театрального комитета (1907—1920) и художественного совета (1926), а также как профессор драматических курсов (1889—1925).

Умер в 1936 году. Похоронен на  (11 уч.).

Научная деятельность 
Представитель культурно-исторической школы в литературоведении, отличался, помимо широкого охвата исследуемого материала, глубоким интересом к социальной основе литературных явлений. Опубликовал работы о связях А. С. Пушкина с итальянской литературой.

Редактировал научные издания западно-европейских классиков; был научным руководителем раздела редакции издательства «Academia»; один из главных редакторов юбилейного издания сочинений Гёте, а также изданий полного собрания сочинений Шекспира и Байрона.

Избранные труды

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Его статьи на Math-Net.Ru

Историки литературы СССР
Выпускники 1-й Московской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели факультета общественных наук МГУ
Преподаватели этнологического факультета МГУ
Действительные члены РАН (1917—1925)
Действительные члены АН СССР
Лауреаты Макариевской премии (Российская империя)
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Похороненные на Ваганьковском кладбище